Jerusalén ist der Name folgender geografischer Objekte:

 Jerusalén (Cañar), Ortschaft und Parroquia rural im Kanton Biblián der ecuadorianischen Provinz Cañar
 Jerusalén (El Salvador), Municipio im Departamento La Paz, El Salvador
 Jerusalén (Kolumbien), Municipio im Departamento Cundinamarca, Kolumbien
 Jerusalén (Ángel Albino Corzo), Ort in Chiapas, Mexiko
 Jerusalén (Las Margaritas), Ort in Chiapas, Mexiko
 Jerusalén (Salto de Agua), Ort in Chiapas, Mexiko
 Jerusalén (Tenejapa), Ort in Chiapas, Mexiko
 Jerusalén (Puebla), Ort in Puebla, Mexiko

Siehe auch:
 Nueva Jerusalén